Laserpitium paradoxum är en flockblommig växtart som beskrevs av Oriol de Bolòs och Font Quer. Laserpitium paradoxum ingår i släktet spenörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spenörter
paradoxum